Elekes György  (1894–1969)  újságíró, költő
 Elekes György (1905–1977) orvos, belgyógyász 
 Elekes György (1949–2008) matematikus, egyetemi tanár